Zbyněk Irgl (né le  à Ostrava en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière dans l'équipe junior de sa ville natale, le HC Vítkovice en 1998 mais la même année, il joue également dans l'équipe sénior participant au championnat Élite, l'Extraliga. Entre 1998 et 2007, il ne va connaître quasiment qu'une seule équipe, mis à part deux passages de courtes durées en seconde division tchèque. Entre-temps, il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en 2000 par les Predators de Nashville en tant que .

À la fin de la saison 2006-2007, il rejoint le club du HC Davos de la Ligue nationale A du championnat suisse qualifié pour les séries 2006-2007. Avec huit buts en 15 matchs, il est le meilleur buteur des séries et remporte également le titre de champion de Suisse. À la suite de cette saison, il rejoint l'équipe du Lokomotiv Iaroslavl de la Superliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999||HC Vítkovice|| Extraliga  ||33||2||2||4||6||4||0||0||0||0
|-
|1999-2000|| HC Vítkovice||Extraliga  ||47||7||5||12||12|| - || - || - || - || -
|-
|1999-2000||HC Dukla Jihlava||1.liga  ||1||0||0||0||0|| - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001|| HC Vítkovice||Extraliga Jr.||2||4||1||5||0||2||2||2||4||2
|-
|2000-2001|| HC Vítkovice||Extraliga  ||37||0||1||1||8||4||0||0||0||0
|-
|2000-2001||HC Slezan Opava||1.liga  ||9||3||2||5||2|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002|| HC Vítkovice||Extraliga  ||39||2||8||10||8||13||4||0||4||6
|-
|2002-2003|| HC Vítkovice||Extraliga  ||51||6||7||13||14||5||0||1||1||0
|-
|2003-2004|| HC Vítkovice||Extraliga  ||51||19||16||35||18||4||1||0||1||6
|-
|2004-2005|| HC Vítkovice||Extraliga  ||50||21||10||31||51||11||1||1||2||33
|-
|2005-2006|| HC Vítkovice||Extraliga  ||50||16||17||33||54||6||3||3||6||4
|-
|2006-2007|| HC Vítkovice||Extraliga  ||51||25||11||36||56|| - || - || - || - || -
|-
|2006-2007||HC Davos ||LNA|| - || - || - || - || - ||15||8||4||12||20
|-
|2007-2008||Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 54 || 18 || 11 || 29 || 24 || 16 || 10 || 3 || 13 || 20
|-
|2008-2009 ||Lokomotiv Iaroslavl ||KHL|| 54|| 18|| 19|| 37|| 22|| 17|| 8|| 6|| 14|| 10
|-
|2009-2010 ||Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 46|| 20|| 14|| 34|| 18|| 17|| 3|| 7|| 10|| 12
|-
|2010-2011 || Atlant Mytichtchi || KHL || 51|| 10|| 7|| 17|| 24|| 19|| 1|| 4|| 5|| 18
|-
|2011-2012 || Dinamo Minsk || KHL || 53|| 16|| 24|| 40|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 51|| 12|| 16|| 28|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Minsk || KHL || 49|| 9|| 11|| 20|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| HC Trinec ||Extraliga || 19|| 11|| 8|| 19|| 10|| 9|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2015-2016|| HC Trinec ||Extraliga || 47|| 14|| 18|| 32|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| HC Trinec ||Extraliga || 50|| 12|| 16|| 28|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2017-2018|| HC Trinec ||Extraliga || 33|| 5|| 5|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| HC Olomouc  ||Extraliga || 14|| 4|| 4|| 8|| 4|| 9|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
|2018-2019|| HC Olomouc ||Extraliga || 44|| 22|| 8|| 30|| 26|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2019-2020|| HC Olomouc ||Extraliga || 50|| 15|| 22|| 37|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2020-2021 || HC Vítkovice || Extraliga || 20|| 5|| 4|| 9|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque lors des compétitions internationales suivantes :
Championnat d'Europe junior
 1998
Championnat du monde junior
 2002 -  Médaille d'or
Championnat du monde
 2006 -  Médaille d'argent
 2007 - élimination en quart de finale

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Ouest.

Références 

Naissance en novembre 1980
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à Ostrava
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du HC Vítkovice
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Olomouc